Шатонёф-сюр-Шер () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Главный город кантона Шатонёф-сюр-Шер. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18058.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 230 км к югу от Парижа, в 120 км южнее Орлеана, в 26 км к югу от Буржа.

По территории коммуны протекает река Шер.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1537 человек.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляют лесное и сельское хозяйство.

В 2007 году среди 910 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 613 были экономически активными, 297 — неактивными (показатель активности — 67,4 %, в 1999 году было 64,1 %). Из 613 активных работали 514 человек (266 мужчин и 248 женщин), безработных было 99 (49 мужчин и 50 женщин). Среди 297 неактивных 55 человек были учениками или студентами, 126 — пенсионерами, 116 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (1869 год). Исторический памятник с 1983 года
  (XV век). Исторический памятник с 1926 года
 Ферма Мезон-Нёв (XVIII век). Исторический памятник с 1930 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер